Sergej Fokin může být:

 Sergej Fokin (fotbalista) (* 1961) – ruský fotbalista
 Sergej Fokin (lední hokejista) (* 1963) – ruský lední hokejista